Westenfeld ist der Name folgender Orte:

 Westenfeld (Altenberge), Bauerschaft der Gemeinde Altenberge, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Westenfeld (Bochum), Stadtteil im Stadtbezirk Bochum-Wattenscheid in der Stadt Bochum, Nordrhein-Westfalen
 Westenfeld (Römhild), Ortsteil der Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Westenfeld (Sundern), Stadtteil der Stadt Sundern (Sauerland), Hochsauerlandkreis,  Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Westerfeld (Begriffsklärung)